Adolf von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Adolf von Nassau (vor 1250–1298), römisch-deutscher König
 Adolf I. (um 1307–1370), Graf von Nassau 
 Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1353–1390), Erzbischof von Mainz
 Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1423–1475), Erzbischof von Mainz
 Adolf von Nassau (1540–1568), Graf von Nassau, siehe Adolf von Nassau (Oranien)
 Adolph Wilhelm Carl August Friedrich von Nassau-Weilburg  (1817–1905), Herzog von Nassau, siehe Adolph (Luxemburg)
 Adolf von Nassau (Landrat) (1889–1961), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat